Sjóstein ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Sjóstein (* 1983), färöische Fußballspielerin
 Petra Sjóstein (* 1984), färöische Fußballspielerin